Thanisch ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Thanisch (1837–1894), deutscher Reichstagsabgeordneter und Geistlicher
 Jennifer Thanisch (* 1964), englische Schauspielerin